Le terme argent sale faire référence:

 à de l'argent acquis au travers d'activités illégales, avant d'être réintroduit dans l'économie au travers du blanchiment d'argent;
 au  de la  d', intitulé Argent sale

Homonymie